Alex Desruelles est un architecte belge peu connu adepte de l'Art nouveau et actif à Bruxelles.
 Félix-Alexandre Desruelles est un sculpteur français.
 Le square Félix-Desruelles est un square du  de Paris.
 Patrick Desruelles est un ancien athlète belge spécialisé dans le saut à la perche.
 Rémyne Desruelles (1904-1976), peintre française, fille de Félix-Alexandre Desruelles. 
 Ronald Desruelles est un ancien athlète belge à Louvain.

Voir aussi 
 Germaine Oury-Desruelles est une sculptrice française.

Homonymie de patronyme